Уитт — фамилия.

Известные носители:
 Уитт, Алисия (род. 1975) — американская актриса и певица.
 Уитт, Брендан (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Уитт, Эдвин (1887—1960) — американский экономист, специалист в области социальной защиты.

См. также